20-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин проходил в 2022 году в Польше и Словении. Первоначально его планировалось провести в России с 26 августа по 11 сентября 2022, но из-за санкций ФИВБ после вторжения России в Украину, было принято решение о переносе соревнований.

Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории выиграла сборная Италии, обыгравшая в финале Польшу, первенствовавшую на двух предыдущих чемпионатах. Команда Бразилии, до этого 5 раз подряд игравшая в решающих матчах мировых чемпионатов, не смогла выйти в финал и в итоге завоевала «бронзу».

Выбор страны-хозяйки 
Утверждение заявки России на проведение чемпионата мира по волейболу 2022 прошло 15 ноября 2018 года на Конгрессе ФИВБ в Канкуне (Мексика).

9 декабря 2019 Всемирным антидопиноговым агентством (WADA) были наложены четырёхлетние санкции на Россию на участие в крупнейших международных спортивных соревнованиях в связи с обвинением в адрес РУСАДА в манипулировании лабораторными данными. Эти же санкции касались запрета на организацию подобных турниров. Постановление WADA разрешило спортсменам, не причастным в употреблении или сокрытии допинга, участвовать в соревнованиях без использования флага и гимна России. После обжалования этого решения в Международном спортивном суде (CAS) 17 декабря 2020  срок дисквалификации был сокращён до двух лет (до 16 декабря 2022) и запрет на использование государственной атрибутики стал касаться только Олимпийских игр и чемпионатов мира. 

В связи с этими событиями Международная федерация волейбола 4 июня 2021 года подтвердила, что чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году будет проходить в России, после признания WADA, что отозвать чемпионат из России или перенести его в другую страну является юридически и практически невозможным. Принято решение, что сборная России выступит как сборная ВФВ (Всероссийской федерации волейбола).

1 марта 2022 Россия была лишена права на проведение чемпионата. 15 апреля ФИВБ объявила, что чемпионат примут две страны — Польша и Словения.

Символы и трофей

Логотип

Талисман

Чемпионский кубок 
9-килограммовый трофей изготовлен в 2014 году и пока что его обладателем становилась только одна команда – сборная Польши, выигравшая два последних чемпионата мира. 

Кубок представляет собой 12 индивидуальных частей, соединенных между собой, как олицетворение 12 игроков команды. Части крепятся особыми приспособлениями в виде волейбольных мячей. Внешний вид Кубка — стилизованное изображение переходов волейболистов по зонам в расстановках. Вес трофея – 9 килограммов, высота – 43 сантиметра.

Команды-участницы 
 ВФВ (Россия) — команда страны-организатора;
 Польша — победитель предыдущего чемпионата.
 Италия, Словения — по итогам чемпионата Европы 2021;
 Иран, Япония — по итогам чемпионата Азии 2021;
 Пуэрто-Рико, Канада — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу 2021;
 Бразилия, Аргентина — по итогам чемпионата Южной Америки 2021;
 Тунис, Камерун — по итогам чемпионата Африки 2021;
 Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария, Китай —  по мировому рейтингу на 20 сентября 2021 (из числа ещё не квалифицировавшихся команд по итогам континентальных отборов).
 Украина — по приглашению ФИВБ (вместо отстранённой от участия сборной ВФВ (России).

Квалификация 
Отдельный отборочный турнир не был предусмотрен. Всего для участия в чемпионате мира квалифицированы 24 команды. Кроме сборной России (ВФВ), представляющей страну-хозяйку чемпионата, и действующего чемпиона мира (Польша), 10 команд (по две от каждой континентальной конфедерации) преодолели отбор по итогам пяти континентальных чемпионатов, завершившихся к 19 сентября 2021 года. Остальные 12 путёвок распределены по итогам мирового рейтинга национальных сборных по состоянию на 20 сентября 2021.

Система проведения чемпионата 
 Предварительный этап. 24 финалиста чемпионата мира на первом этапе разбиты на 6 групп (А, В, С, D, Е, F) по 4 команды. 16 команд (по 2 лучшие из каждой группы и 4 лучшие команды из числа занявших в группах третьи места) выходят в плей-офф.
 Плей-офф. Турнир начинается с 1/8 финала. Первая команда по суммарному рейтингу по итогам первого этапа играет с 16-й, вторая — с 15-й и т. д. Первая и вторая команды разведены по разным половинам сетки.

Первичным критерием при распределении мест в группах будет являться общее количество побед, далее — количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — 2, за поражение 2:3 — одно очко, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка прошла 30 сентября 2021 года в Москве, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Хозяева чемпионата и лучшие 5 сборных по мировому рейтингу ФИВБ по системе «змейка» были заранее распределены по 6 группам. Остальные команды, также согласно рейтингу, распределены по группам жеребьёвкой. Таким образом были сформированы 6 групп (по 4 команды в каждой) первого группового этапа. Группу «А», в которой выступит команда ВФВ (России), примет Москва (кроме матча открытия, который пройдёт в Санкт-Петербурге). Хозяева остальных групп первого этапа были определены жеребьёвкой.

В церемонии приняли участие президент ФИВБ Ари Граса, легендарный российский волейболист Сергей Тетюхин, а фишки с названиями команд тянули  Любовь Соколова, Владимир Грбич, Екатерина Гамова и Тарас Хтей.

В марте 2022 место исключённой из числа участников сборной ВФВ (России) заняла сборная Украины.

Города и игровые арены

Результаты

Предварительный этап 
Во плей-офф выходят по две лучшие команды из групп и 4 команды из числа занявших в группах третьи места. Города указаны по состоянию на 28/02/2022.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа Е

Группа F

Раунд плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Итоговое положение команд

Призёры 
 : Джулио Пинали, Франческо Речине, Алессандро Микьелетто, Симоне Джаннелли, Фабио Балазо, Риккардо Сбертоли, Маттиа Боттоло, Джанлука Галасси, Даниэле Лавиа, Юри Романо, Симоне Андзани, Роберто Руссо, Леонардо Сканферла, Леандро Моска. Главный тренер — Фердинандо Де Джорджи.

 : Якуб Попивчак, Лукаш Качмарек, Бартош Курек, Кароль Клос, Гжегож Ломач, Александер Сливка, Якуб Кохановский, Камиль Семенюк, Павел Заторский, Бартош Кволек, Марцин Януш, Матеуш Бенек, Томаш Форналь, Матеуш Поремба. Главный тренер — Никола Грбич.

 : Бруно Мосса ди Резенди (Бруно), Адриано Кавалканте, Уоллес Леандро ди Соуза, Йоанди Леал Идальго, Родриго Пиментел Соуза Леан (Родригиньо), Фернандо Жил Крелинг (Кашопа), Майке Рейс Насименто, Лукас Сааткамп (Лукас), Талес Густаво Хосс (Талес), Рикардо Лукарелли Сантус ди Соуза , Леандро Сантус, Фелипе Морейра Роке, Флавио Резенди Гуалберто, Дарлан Феррейра Соуза. Главный тренер — Ренан Дал Зотто.

Индивидуальные призы 

 MVP (самый ценный игрок)
  Симоне Джаннелли
 Лучший связующий
  Симоне Джаннелли
 Лучшие центральные блокирующие 
  Матеуш Бенек
  Джанлука Галасси

 Лучший диагональный 
  Бартош Курек
 Лучшие доигровщики 
  Йоанди Леал
  Камиль Семенюк
 Лучший либеро
  Фабио Балазо

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2022

Ссылки 
 Сайт ФИВБ
 Чемпионат мира 2022